Se även Merkurius.

Bergskedjor 
Caloris Montes

Platåer 

Antoniadi Dorsum
Schiaparelli Dorsum

Dalar 

Arecibo Vallis
Goldstone Vallis
Haystack Vallis
Simeiz Vallis

Slätter 

Borealis Planitia
Budh Planitia
Caloris Planitia 
Odin Planitia
Sobkou Planitia 
Suisei Planitia
Tir Planitia

Klippor 

 Adventure Rupes
 Astrolabe Rupes
 Discovery Rupes
 Endeavour Rupes
 Fram Rupes
 Gjöa Rupes
 Heemskerck Rupes
 Hero Rupes
 Mirni Rupes
 Pourquoi-Pas Rupes
 Resolution Rupes
 Santa María Rupes
 Victoria Rupes
 Vostok Rupes
 Zarja Rupes
 Zeehaen Rupes

Kratrar
Samtliga kratrar har fått sina namn från kända poeter, författare, kompositörer, arkitekter, konstnärer och artister.

Merkurius
Merkurius, geologiska strukturer
Eponymer